Ordet cylinder har flere betydninger:
Cylinder (geometri) – er en abstrakt rumlig, geometrisk form.
Cylinder (beholder) – er en beholder med cylindrisk form.
Cylinder (fluid mekanik) – en motor og aktuator.
Cylinder (motordel) – er en del af en typisk forbrændingsmotor.

Ord som starter med cylinder:

Cylinderformet
Cylinderglas
Cylinderlås

Se også 
Rør